Louis Antoine Léon Saint-Just (Décize, Nièvre, 1767 - París, 1794), polític revolucionari francès
 Toponímia:
 Saint-Just (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Just (Ain), municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Just (Cher), municipi francès al departament de Cher 
 Saint-Just (Ille i Vilaine), municipi francès a la regió de Bretanya 
 Saint-Just (Eure), municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Just (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Just-d'Avray municipi francès al departament del Roine
 Saint-Just-en-Bas, municipi francès al departament del Loira 
 Sant Just del Besun (en francès Saint-Just-et-le-Bézu), municipi de la regió del Llenguadoc-Rosselló, departament de l'Aude 
 Saint-Just-en-Brie, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Just-près-Brioude, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Saint-Just-Chaleyssin, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Just-en-Chaussée, municipi francès al departament d'Oise i a la regió de Picardia 
 Saint-Just-en-Chevalet, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Just-de-Claix municipi francès al departament de la Isèra.
 Saint-Just-sur-Dive, municipi francès al departament de Maine i Loira
 Saint-Just-Luzac municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Just-Malmont municipi francès al departament de l'Alt Loira.
 Saint-Just-Saint-Rambert municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Just-la-Pendue, municipi francès al departament del Loira
 Saint-Just-Sauvage, municipi francès al departament del Marne 
 Sant Just (Cantal) (en francès Saint-Just), municipi francès al departament del Cantal 
 Sent Just (Alta Viena) (en francès Saint-Just-le-Martel) municipi francès al departament de l'Alta Viena i a la regió del Llemosí 
 Sent Just de Viaur, municipi francès, situat al departament de l'Avairon 
 Sent Just e Vaquièiras, municipi francès al departament del Gard.
 Sant Just (Erau) (en francès Saint-Just) municipi francès al departament de l'Erau, regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Saâne-Saint-Just municipi francès al departament del Sena Marítim.
 Estació de Saint-Just-en-Chaussée, estació ferroviària al municipi francès de Saint-Just-en-Chaussée 
 Le Plessier-sur-Saint-Just, municipi francès al departament de l'Oise